Jantzon ist der Name von

 Stephanus Bernardus Jantzon (1766–1828), niederländischer Politiker
 Nicolaus Jantzon (1720–1791), deutscher Orgelbauer